Poșta pe-aproape (Middlemost Post in engleza) este un serial de televiziune de comedie animată american creat de John Trabbic III care a avut premiera pe Nickelodeon pe 9 iulie 2021.

În România, serialul a avut premiera pe 1 noiembrie 2021 pe Nicktoons.

Premisă
Parker J. Cloud, un fost nor de ploaie, prietenul său Angus și morsa de casă Russell livrează corespondența pe tot muntele Middlemost.

Distribuție
 Becky Robinson - Parker J. Cloud
 John DiMaggio - Angus Roy Shackelton
 Kiren - Lily
 Colton Dunn - Mayor Peeve
 Johnny Pemberton - Ryan
 Kamali Minter - Ms Pam

Episoade

Legături externe
 

Nickelodeon
Seriale de televiziune din 2021
Seriale de animație
Desene animate